MMR Productions, productora discogràfica que produí discos per a Carl Cox.
 MMR, denomincació de la vacuna triple vírica (de l'anglès Measles, Mumps, Rubeola).
 MMR, denominació de Myanmar segons la norma ISO 3166-1.
 mmr, codificació del hmong segons la llista de codis SIL i la Llista de codis ISO 639-3.
 MMR, Reparació de malaparellament de l'anglès, Mismatching Repair), vegeu: Reparació de l'ADN.